Nullità di una matrice in algebra lineare
 Nullità nel diritto
 Nullità, nel diritto civile;
 Nullità, nel diritto penale;
 Nullità nel diritto amministrativo;
 Nullità del matrimonio, nel diritto canonico.

Altri progetti